Groșani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Groșani (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Groșani (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Groșani (Prahova), Dorf im Kreis Prahova